Christian Meyer (ur. 1963) – włoski perkusista
 Christian Meyer (ur. 1969) – niemiecki kolarz szosowy
 Christian Meyer (ur. 1977) – norweski skoczek narciarski i trener